La DFB-Pokal 2001-2002 è stata la 59ª edizione della competizione. 64 squadre si son sfidate per il trofeo dal 24 agosto 2001 per terminare l'11 maggio 2002. In finale lo  sconfisse il Bayer Leverkusen 4–2, conquistando la quarta coppa e difendendo il titolo vinto un anno prima.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.08.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.08.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.08.2001

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.11.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.11.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.12.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.12.2001

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.12.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.12.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.01.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.01.2002

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.01.2002

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.03.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.03.2002

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.05.2002

Voci correlate 
 Bundesliga 2001-2002

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Edizioni della Coppa di Germania